Bran ist der Name folgender Orte:

 Bran (dt. Törzburg), Gemeinde im Kreis Brașov (Rumänien)
 Schloss Bran, siebenbürgisches Kulturdenkmal, nahe Bran (Rumänien)
 Bran (Iași), Dorf im Kreis Iași (Rumänien)
 Branpass, ein Gebirgspass (Rumänien)
 Bran (Charente-Maritime), Gemeinde im Département Charente-Maritime, Frankreich

Bran ist der Name von:

 Bran der Gesegnete, Gestalt der walisischen Mythologie
 Bran mac Febail, Hauptperson in Immram Brain („Brans Seefahrt“), irische Sage

Bran ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Bran (1767–1831), deutscher Journalist, Schriftsteller und Verleger
 Daniela Petrescu (geb. Bran; * 1968), rumänische Hindernis-, Langstrecken- und Mittelstreckenläuferin
 Friedrich Bran (1904–1994), deutscher Journalist
 Helgo Bran (* 1937), deutscher Politiker
 Joel Bran (* 1981), guatemaltekischer Gewichtheber
 Renate Bran (1928–2013), Gründerin des Landesfrauenrats Baden-Württemberg

Bran bezeichnet zudem:

 die eingedeutschte Version der p-Brane
 das Hauptelement der Branenkosmologie

Siehe auch:

 Brann
 Brahn
 Pran